Белоярская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Белоярская волость (Челябинский уезд) — в составе Оренбургской губернии, Челябинский уезд
 Белоярская волость (Екатеринбургский уезд) — в составе Пермской губернии, Екатеринбургский уезд
 Белоярская волость (Шадринский уезд) — в составе Пермской губернии, Шадринский уезд
 Белоярская волость (Ставропольский уезд) — в составе Самарской губернии, Ставропольский уезд
 Белоярская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии, Барнаульский уезд